Sugar Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sugar Hill Historic District (Detroit, Michigan), NRHP-ID 03000068
 Sugar Hill Historic District (New York, New York), NRHP-ID 02000360